Хульмыяха:

Реки

 Хульмыяха (приток Апакапура)
 Хульмыяха (приток Вынгапура)